Mumienporträts können sein:
 
die Leichenporträts (Menzel), eine Serie von Bleistiftzeichnungen, die Adolph Menzel 1873 nach der Bergung und Öffnung von Särgen aus der Gruft unter der Garnisonkirche in Berlin anfertigte
Mumienporträt moderne Bezeichnung für auf Holztafeln gemalte Porträts, die sich in Ägypten auf Mumien angebracht fanden.